River Plate désigne en anglais britannique le Río de la Plata, et est le nom de plusieurs clubs de football :

En Argentine 
 Club Atlético River Plate
 River Plate de Embarcación

A Aruba 
 River Plate Aruba

Au Brésil 
 Sociedade Esportiva River Plate

En Colombie 
 River Plate de Buga (club disparu)

En Équateur 
 River Plate de Guayaquil
 River Plate de Manta
 River Plate de Riobamba (club disparu)

A Panama 
 Colón River Plate (club disparu)

Au Paraguay 
 Club River Plate

A Porto Rico
 River Plate Porto Rico

En Uruguay 
 Club Atlético River Plate
 River Plate Football Club (club disparu)